Garden (en castellano: jardín) puede referirse a:

Música 
 Garden, canción del grupo japonés Globe.
 Garden, canción del grupo de rock estadounidense Pearl Jam.

Lugares 
 Garden (Míchigan)
 Garden (Utah)

Autores de nombres científicos 
 Garden - Alexander Garden 1730-1792
 J.Garden - Joy Garden 1923-